Langenstein heißen folgende geographischen Objekte:

 Langenstein (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Perg, Oberösterreich

 Langenstein (Halberstadt), Ortsteil der Stadt Halberstadt, Sachsen-Anhalt
 Langenstein (Kirchhain), Ortsteil der Stadt Kirchhain, Hessen
 Langenstein (Gemeinde Langenstein), Ortschaft von Langenstein, Oberösterreich

 Pierre-Percée (Frankreich), Ort im Departement Meurthe-et-Moselle, Frankreich
Bauten:
 Schloss Langenstein, Schloss und Museum in Orsingen-Nenzingen, Baden-Württemberg
 Burg Langenstein, Burg bei Melchnau, Kanton Bern, Schweiz
 Burg Langenstein oder Turm auf dem Langenstein in Oberösterreich
 Burg Pierre-Percée, Burg im Departement Meurthe-et-Moselle, Frankreich
 KZ Langenstein-Zwieberge, Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald
 Langensteinstadion, in Waldshut-Tiengen, Baden-Württemberg

Langenstein ist der Familienname folgender Personen:
 eine alt-eingesessene Adelsfamilie mit Stammsitz in Melchnau, Kanton Bern, siehe Langenstein (schweizerisches Adelsgeschlecht) 
 eine morganatische, nicht-ebenbürtige Seitenlinie des Hauses Baden, siehe Langenstein (badisches Adelsgeschlecht)

 Heinrich von Langenstein (1325–1397), deutsch-österreichischer Kirchenpolitiker, Theologe und Astronom
 Hugo von Langenstein (um 1271 und 1298), mittelhochdeutscher Dichter 
 Gottfried Langenstein (* 1954), deutscher Rundfunkmanager (Direktor der Europäischen Satellitenprogramme beim ZDF; seit 2007 Präsident des Fernsehsenders ARTE)

Siehe auch:
 Langstein, Langer Stein